Dagny Knutson – nuotatrice statunitense
 Greta Knutson – pittrice, scrittrice e poetessa svedese
 Venke Knutson – cantante norvegese